Michael Lau, né en 1970, est un artiste-designer hongkongais créateur de figurines d'inspiration urbaine.

Il possède sa propre galerie à Hong Kong, « Michael », où il expose ses créations 3 à 4 fois par an.
Il est le créateur des séries de figurines (art toys ou artoyz) Gardener, Crazychildren, Mr. Shoe, Lamdog, NY Fat.
Considéré par de nombreux observateurs comme le parrain et patron de la scène des art toys, Michael a fait beaucoup pour la reconnaissance du HK VINYL, même s'il s'en est détaché quelque temps après.

GardenerGala 
Illustrateur reconnu (et récompensé) depuis 1992, Michael Lau a développé un projet contemporain très riche intitulé GardenerGala qui est encore aujourd’hui la série de personnages la plus représentative de son univers. Il va customiser exactement 101 figurines type action figure à l’effigie de ses amis ou des gens et lifestyles (styles de vie) qu’il apprécie, s’inspirant de la culture urbaine.

Ces 101 figurines de   disposent d’un corps articulable à loisir (comme les G.I. Joe ou les Big Jim) et sont habillées et personnalisées en empruntant aux codes graphiques et vestimentaires de la street culture (culture de rue), du graffiti ou du hip-hop. 
Point de départ de ce qui sera une exposition itinérante (Paris et Londres en 2003), GardenerGala est aussi le plus gros chantier de Michael Lau car celui-ci a décidé de sortir l’intégralité de ces 101 (et depuis 103) figurines en format . C’est l’un des tout  premiers artistes qui va permettre à conférer à la figurine un statut d’objet d’art et lui permettre d’être exposé dans les galeries du monde entier.

Autres créations 
Parallèlement à cette série GardenerGala et ses déclinaisons, Michael Lau développe également plusieurs séries de personnages avec pour point de départ les séries CrazyChildren qu’il produit par lui-même par le biais de sa société Crazysmiles Co.. Trois séries de 10 personnages verront le jour (CC 01-10, CC 11-20, SFCC 21-30), jamais éditées à plus de 500 exemplaires comme pièces de collection.

Il collabore également avec Nike pour un projet consacré à la culture sneakers (culture des baskets) et à la custom culture (culture de la personnalisation) sous le nom de Mr Shoe (où quand un personnage en forme de chaussure part à la recherche de ses propres chaussures), projet qui connaîtra de nombreuses déclinaisons en hommage aux marques et à la pop culture. 

Une collaboration aura aussi lieu en 2005 avec Casio pour une série de 1000 exemplaires de la G-SHOCK DW-6900SA-1JF 'Michael Lau NY FAT GARDENER' qui seront distribués par quantité limitée de 100 montres par pays préalablement choisis, dont la France. 

Aujourd’hui encore, il développe des concepts originaux, à l’image de sa série Lamdog Soccer consacrée au football et à la coupe du monde.

Références 

Artiste hongkongais
Naissance en 1970